Жирко́в — русская фамилия. Женская форма Жиркова.

Известные носители 
 
 Жирков, Василий Григорьевич (1929 — ?) — советский прокурор, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Жирков, Геннадий Васильевич (род. 1936) — советский и российский филолог, специалист в области истории цензуры в России.
 Жирков, Евгений Иванович (род. 1960) — российский политик.
 Жирков, Егор Петрович (род. 1954) — депутат Государственной Думы I созыва.
 Жирков, Лев Иванович (1885—1963) — советский лингвист, исследователь северокавказских и иранских языков, один из создателей алфавитов бесписьменных языков народов СССР.
 Жирков, Марк Николаевич (1892—1951) — советский якутский, советский композитор, музыковед.
 Жирков, Семён Гаврильевич (1922—2018) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Жирков, Юрий Валентинович (род. 1983) — российский футболист.



См. также 
 Жирковский